«Игра для двоих» () — немой чёрно-белый фильм 1926 года. Сохранился лишь небольшой фрагмент фильма.

Сюжет 

Дороти, племянница богатого финансиста Джона Хэммиса, влюблена в некоего Джеймса Рэдли. Хэммис не одобряет её выбор, предпочитая, чтобы девушка связала свою судьбу с его другом, бывшим летчиком Робертом Маквортом. Он просит Макворта, чтобы тот нашёл компромат на Рэдли — нечто, что могло бы дискредитировать его в глазах Дороти. Макворт подозревает Рэдли в воровских наклонностях и, планируя схватить молодого человека с поличным, оставляет на видном месте несколько жемчужин. Когда его план проваливается, он заманивает Дороти и Рэдли на пустынный остров, инсценировав аварийную посадку самолета. Но Рэдли проявляет свои лучшие качества и вопреки обстоятельствам одерживает верх над Маквортом. В конце фильма Дороти и Джеймс женятся.

В ролях

Ссылки 
 
 Рецензия на фильм 

Фильмы-мелодрамы США
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США